La Folle Aventure est le titre de plusieurs œuvres :
 La Folle Aventure, film français d'André-Paul Antoine et Carl Froelich sorti en 1931 ;
 La Folle Aventure, film américain de Lloyd Bacon sorti en 1953.